Vie () — тринадцатый студийный альбом французского певца Джонни Холлидея, выпущенный 6 ноября 1970 года на лейбле Philips.

Список композиций

Участники записи 
<LI>Оркестр The New Blackburds
<LI>Мик Джонс, Жан-Пьер Азуле — гитара
<LI>Арчибальд Леггетт — бас-гитара
<LI>Томми Браун — ударные
<LI>Жан-Марк Дётер — орган
<LI>Ги Марко — труба
<LI>Жак Плокен, Пьер Гоаскен — тромбон
<LI>Рене Моризюр — Флейта и саксофон
<LI>Раймон Донне — аранжировка

Диск, записанный в сотрудничестве с Филиппом Лабро, был посвящён популярному в конце 1960-х годов молодежному слогану flower power.

Вернувшись [из Калифорнии], я обратился к людям, которые меня воспитали, которые открыли мне глаза. Прежде всего к великому Филиппу Лабро, который написал тексты для моего нового альбома, «Vie». Мы лавируем между разными тенденциями, но слова не оставляют равнодушными: я говорю об экологии в потрясающем научно-фантастическом тексте, о Седьмой симфонии Бетховена: «Poème sur la 7e», ныне актуальной более, чем когда-либо. Затем я шокирую с «Jésus-Christ». Сын Божий, изображенный как хиппи. Я говорю с родителями моих юных фанов через «Essayez!». Я очень горд выходом этого альбома. Это умный диск. Филипп Лабро страстно привержен американским культуре и литературе, он открыл для меня Бит-поколение: Берроуза, Аллена Гинзберга, Нила Кэссиди, Джека Керуака, и он зажег свет на моем пути…

Песня Jésus-Christ, представляющая Христа в качестве хиппи, вызвала скандал, и была запрещена на ORTF и RTL, зато на более либеральной Europe 1 её крутили без остановки:

В песне, предварявшей выход альбома в качестве сингла, Холлидей поет, что Мессия, «если он ещё существует», заботится о раненых в Вудстоке, ему «нравятся девушки с обнаженной грудью», и он «носит на спине мексиканское банджо». Ничего особенно шокирующего для своего времени в этом тексте не было, тем не менее, католическая общественность была недовольна, жаловалась в Ватикан, и одно время поговаривали, что папа может отлучить от церкви и автора и исполнителя.

Холлидею пришлось оправдываться. Певец заявил, что сам он верующий и христианин, и не собирался насмехаться над Христом, но из-за скандала альбом получил очень плохое publicity. Некоторые магазины даже возвращали партии дисков производителю. Потерпев неудачу с серьезной темой, Холлидей на следующий год вернулся к своему обычному сентиментально-сексуальному музыкальному репертуару.

Для оформления конверта диска был взят кадр из фильма Робера Оссейна «Точка падения», в котором Холлидей играл одну из главных ролей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альбомы Джонни Холлидея